Korfbalseizoen 2007-2008 is een Nederlands korfbalseizoen van het KNKV.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 2007-2008 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Hoofdklasse; 4 poules. De opzet is vanaf dit seizoen veranderd, want er is geen kampioenspoule of degradatiepoule meer. Vanaf dit seizoen gaat elke nummer 1 van de 4 poules door gaan de kruisfinales. Beide winnaars spelen de veldfinale. Van de 4 poules gaan de onderste nummers kruisfinales spelen. De 2 verliezende ploegen degraderen.

 Hoofdklasse A

Hoofdklasse B

Hoofdklasse C

Hoofdklasse D

Kruiswedstrijden om degradatie
Van de 4 poules gaan de onderste nummers kruisfinales spelen. De 2 verliezende ploegen degraderen.

Play-offs en Finale

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 2007-2008 was de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie in de KNKV de Korfbal League ; 1 poule met 10 teams. De bovenste 4 teams spelen play-offs voor een plek in de zaalfinale. De nummer 10 degradeert en de nummer 9 speelt play-downs.

Play-offs en Finale

Externe link

Korfbal in 2007
Korfbal in 2008
Nederlandse korfbalcompetitie